Фильтра́ция в теории случайных процессов — неубывающее семейство σ-алгебр.

Определение 
Пусть дано вероятностное пространство  и подмножество числовой прямой . Семейство σ-алгебр  такое, что
 
называется фильтра́цией вероя́тностного простра́нства .

Естественная фильтрация случайного процесса 
Пусть дан случайный процесс , определённый на некотором вероятностном пространстве. Определим
 .
Тогда семейство  является фильтрацией и называется есте́ственной фильтрацией случайного процесса .

См. также 
 Марковский процесс
 Мартингал

Литература 
 Скороход А. В. Вероятность. Прикладные аспекты, Теория вероятностей — 1, Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 43, ВИНИТИ, М., 1989, стр. 189—270
 Ширяев А. Н. Вероятность, — М.: Наука, 1989.

Случайные процессы